Langwedel (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Langwedel (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein